Звановице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 6,5 км². Население — 453 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1320 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края